Elford est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
John Elford (né en 1946), joueur de rugby australien
John Paul Elford (1922-1991), prêtre catholique américain
Keith A. Elford, évêque émérite méthodiste canadien
Lateef Elford-Alliyu (né en 1992), joueur de football anglais
Richard Elford (c. 1677-1714), chanteur anglais
Shane Elford (né en 1977), joueur de rugby australien
Vic Elford (1935-2022), coureur sportif anglais
William Elford (1749-1837), banquier et homme politique anglais
William Elford Leach (1791-1836), zoologiste britannique

Toponyme

Elford, village du Staffordshire
Elford Closes, hameau de Cambridge, Cambridgeshire

Voir aussi
(4974) Elford, astéroïde de la ceinture principale

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme